Кокар — ко, 12-я буква бенгальского алфавита, обозначает глухой велярный взрывной согласный.

Лигатуры
 ক্ক = ক + ক
 ক্ট = ক + ট
 ক্ট্র = ক + ট + র
 ক্ত = ক + ত

Ссылки 
 Лигатуры

Бенгальский алфавит